Сули́на () — небольшой город-порт на востоке Румынии в жудеце Тулча. Располагается на Сулинском гирле в дельте Дуная. Город расположен на высоте 4 м над уровнем моря, вдоль течения Дуная, бóльшей частью на правом берегу. Сулина не имеет прямого дорожного сообщения с остальной частью Румынии. До города можно добраться лишь по воде — по Дунаю или по Чёрному морю.

Топонимика 
В византийскую эпоху город назывался Солин и Солинас ( — рукав, труба). Итальянские купцы, в средневековье создавшие в Чёрном море обширную торговую сеть, именовали город Saline или же Solina.
В древности назывался Калон Стома или Калостомон ( — доброе устье).

История 
Во времена византийского владычества была небольшой пристанью, с упадком империи становилась по несколько раз валашским, молдавским, генуэзским и добруджанским портом, пока, наконец, в 1484 году не попала в руки турок. В XVIII веке османы построили в Сулине маяк, чтобы облегчить связь между Стамбулом и Дунайскими княжествами, основными житницами столицы Османской империи.

С подписанием 2 сентября 1829 года Адрианопольского мира, который сделал Дунай свободным для навигации, Сулина, к тому времени находившаяся уже под контролем Российской империи, только усилила своё значение, став важным звеном в дунайском торговле зерном. Большие парусные лодки не могли полностью грузиться в Браилове и Галаце, которые были основными экспортными центрами Валахии и Молдавии, из-за мелководности реки в этих местах; поэтому им приходилось перевозить часть своих грузов на меньших речных судах.

Однако ещё больший толчок к развитию Сулины произошёл после подписания Парижского договора 1856 года, положившего конец Крымской войне и вернувший порт Османской империи. Одно из условий договора определило создание специального комитета, который должен проводить инфраструктурные работы в устье реки, чтобы сделать его пригодным для плавания и для прохода крупных судов, а также поддерживать дунайские гирла в судоходном состоянии и наблюдать за судоходством в нижней части течения Дуная. С 1856 года по 1939 год Сулина была штаб-квартирой , а турецкие власти объявили город в 1870 году «порто-франко».

Великие державы начали воспринимать дельту Дуная как «врата в Европу». Франция, Великобритания, Сардиния и Турция не хотели, чтобы эти врата принадлежали России.

Русско-турецкая война (1877—1878) привела к переходу Сулины под контроль России, и, после подписания Берлинского трактата — Румынии, как и всего региона Добруджи. В 1904 году, с целью увеличения водности Сулинского канала, Румыния построила на мысе Измаильский Чатал струенаправляющую дамбу.
Во время Первой мировой войны город служил базой для румынского крейсера «Элизабета», который держал устье Дуная под румынским контролем в течение всей войны.

В 1880 году в Сулине проживало 1800 человек, из них — 1100 греков, выходцев из Ионических островов, занятых в основном в судоходстве и смежных отраслях. С тех пор хозяйственное значение города неуклонно сокращалось, одновременно менялся и национальный состав населения. В 2004 году безработица в городе составляла 40 % (в 4 раз больше среднего по Румынии уровня в 10 %). Стоит отметить, что Сулина не связана с румынской дорожной сетью и поэтому достичь города можно только на лодке. Из-за его изолированного местоположения и строительства новых и более крупных румынских дунайских портов (например, Джурджу или Галац) город потерял значение в XX-м веке.

Население 
 1900: 5.612
 1970: 4.500
 2000: 5.140

Согласно общерумынской переписи 2002 года в городе проживали следующие национальности:

 Румыны 86,0 % 4.420
 Русские (Липоване) 11,0 % 565
 Украинцы 1,3 % 67
 Греки 1,3 % 65
 Прочие 0,4 %
 
Родные языки:

 Румынский язык 93,0 %
 Русский язык 5,7 %

Религии:

 94,3 % православие
 5,1 % липоване

Известные уроженцы 
 Илиас Вутьеридис (1874—1941) — греческий поэт и историк, участник Критского восстания 1897 года.
 Джордже Джорджеску (1887—1964) — румынский дирижёр, виолончелист и педагог.

Культовые сооружения 
 Собор Святого Александра и Святого Николая
 Церковь Святого Николая
 Греческая церковь Святого Николая
 Католическая церковь Святого Николая
 Старообрядческая Петропавловская церковь

Примечания 

Тулча (жудец)
Города Румынии